Ипполит Паулинович Войшин-Мурдас-Жилинский (6 апреля 1856 — 20 января 1926) — российский военный деятель, генерал от инфантерии (1913), георгиевский кавалер.

Хронологический послужной список 
 Родился 6 апреля 1856 года. Из дворян, православный.
 Образование получил в Михайловской Воронежской военной гимназии.
 10.08.1872 — вступил в службу. Поступил в 1-е Павловское военное училище. Был портупей-юнкером.
 07.08.1874 — окончил 1-е Павловское военное училище. Из училища выпущен по 1-му разряду подпоручиком с прикомандированием к лейб-гвардии 1-му стрелковому ЕИВ батальону.
 ст. 07.08.1874 — подпоручик.
 ст. 07.08.1874 — прапорщик гвардии.
 ст. 04.08.1876 — подпоручик гвардии.
 ст. 30.08.1877 — поручик гвардии.
 Участник русско-турецкой войны 1877-78, за участие в которой был награждён Румынским железным крестом (кроме российских наград).
 1878 (ст. 30.08.1878) — штабс-капитан.
 1878 — награждён орденом Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость».
 1879 — награждён орденом Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом.
 1879 — награждён орденом Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом.
 1882 — окончил Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду.
 30.04—22.09.1882 — репетитор 1-го военного Павловского училища.
 22.09.1882—13.04.1885 — адъютант 1-го военного Павловского училища.
 1884 — награждён орденом Св. Станислава 2-й ст. с мечами и бантом.
 1885 (ст. 26.11.1885) — капитан.
 26.11.1885—22.09.1886 — состоял для поручений при штабе Виленского ВО.
 в 1886—1891 годах — преподаватель тактики в Виленском пехотном юнкерском училище.
 1886 — награждён орденом Св. Владимира 4-й.
 1886 (ст. 13.04.1886) — подполковник.
 22.09.1886—22.09.1891 — ст. адъютант штаба Виленского ВО.
 1890 (ст. 01.04.1890) — полковник, за отличие.
 13.09—12.12.1890 — отбывал цензовое командование батальоном в 105-м пехотном Оренбургском полку.
 12.12.1890—13.09.1891 — отбывал цензовое командование батальоном в 52-м пехотном Виленском полку.
 22.09.1891—02.10.1892 — начальник штаба Бендерской крепости.
 02.10.1892—22.08.1894 — начальник штаба 20-й пехотной дивизии.
 1894 — награждён орденом Св. Анны 2-й ст.
 22.08.1894—26.03.1898 — начальник штаба 38-й пехотной дивизии.
 1898 — награждён орденом Св. Владимира 3-й ст.
 26.03.1898—30.04.1900 — командир 150-го пехотного Таманского полка.
 1900 (ст. 30.04.1900) — генерал-майор, за отличие.
 30.04.1900—20.05.1902 — начальник штаба 17-го армейского корпуса.
 20.05.1902—26.10.1905 — окружной генерал-квартирмейстер штаба войск Гвардейского и Петербургского ВО.
 1903 — награждён орденом Св. Станислава 1-й ст..
 26.10.1905—06.04.1907 — состоял в распоряжении Главнокомандующего войсками Гвардейского и Петербургского ВО.
 1906 — награждён орденом Св. Анны 1-й ст.
 06.04.1907—15.05.1912 — начальник 4-й пехотной дивизии.
 06.12.1910 — награждён орденом Св. Владимира 2-й ст.
 1907 (ст. 22.04.1907) — генерал-лейтенант, за отличие.
 с 15.05.1912—19.04.1917 — командир 14-го армейского корпуса.
 1913 (ст. 14.04.1913) — генерал от инфантерии, за отличие.
 22.10.1914 — награждён орденом Св. Георгия 4-й ст. (доп. к ВП от 22.10.1914; за бои на левом берегу Вислы 10-22.10.1914).
 18.03.1916 — награждён орденом Белого орла с мечами (ВП от 18.03.1916).
 19.04.1917 — снят с поста и зачислен в резерв чинов при штабе Двинского ВО.
 04.05.1917 — уволен от службы по прошению с мундиром и пенсией.
 1918 — вступил добровольно в РККА, преподавал тактику на Нижегородских командных курсах.
 28.09—06.10.1919 — он и его брат арестовывались Нижегородской ЧК, после ряда допросов и частичной конфискации имущества оба были освобождены.
 20.01.1926 — умер в Нижнем Новгороде. Был похоронен на местном лютеранском кладбище.

Семья 
 Был женат. Жена — Антонина Аполлоновна (родная сестра генерала от инфантерии В. А. Олохова). Детей не имел.
 Его брат: Леонид Паулинович Войшин-Мурдас-Жилинский, генерал-лейтенант РИА в отставке, бывший директор Нижегородского графа Аракчеева кадетского корпуса, после Октябрьской революции — также в РККА (преподаватель)..

Примечания

Источники 
 А. Н. Антонов. XXXV. Виленское пехотное юнкерское училище. Краткий исторический очерк. Вильна. 1900 г. стр. сп. 36.
 Списки генералам по старшинству. Составлены по 15.04.1914, 10.07.1916. Петроград. 1914, 1916.
 Списки Генштаба. Исправлены на 01.06.1914, 01.01.1916, 03.01.1917. Петроград. 1914, 1916, 1917.
 Варшавско-Ивангородская операция. Сборник документов мировой империалистической войны на русском фронте (1914—1917). М. 1938.
 А. Г. Кавтарадзе. Военспецы на службе Республики Советов. М. 1988.
 «Военный орден св. великомученика и победоносца Георгия. Биобиблиографический справочник». РГВИА. М. 2004.
 К. А. Залесский. Кто был кто в первой мировой войне. М. 2003.
 Биографический энциклопедический словарь. М. 2003.
  Биография на Regiment
 Биография на сайте Hronos.
 

Выпускники Воронежского кадетского корпуса
Выпускники Николаевской военной академии
Генералы от инфантерии (Российская империя)
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Командиры корпусов в Первой мировой войне (Россия)
Царские офицеры на службе в РККА
Персоны без указанного места рождения